Sławomir Kowalewski (ur. 1946) –  polski piosenkarz, gitarzysta i kompozytor, lider zespołu Trubadurzy
 Sławomir Kowalewski (ur. 1964) – polski samorządowiec i polityk, burmistrz Mławy od 2006
 Sławomir Kowalewski (ur. 1988) – polski śpiewak operowy, baryton